

Persone 
 Amandla Stenberg – attrice statunitense
 Berdien Stenberg – musicista olandese
 Birgitta Stenberg – scrittrice svedese
 Dick Stenberg – generale svedese
 Eira Stenberg – scrittore finlandese
 Georgii Stenberg – artista e designer russo, membro dei Fratelli Stenberg
 Hans Stenberg – politico svedese
 Henry Wuorila-Stenberg – artista finlandese
 Jan Stenberg – amministratore delegato svedese
 Jeremy Stenberg – motociclista statunitense
 Johnny Stenberg – politico norvegese
 Kurt Stenberg – ginnasta finlandese
 Sirið Stenberg – politica faroese
 Vladimir Stenberg – artista e designer russo, membro dei Fratelli Stenberg

Altro 
 Fratelli Stenberg – duo di artisti e designer russi

Pagine correlate 
 Lillo-Stenberg